Podoroschnje (ukrainisch ; russische Entsprechung /Podoroschnoje) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Kirowohrad, Rajon Olexandrija, siehe Podoroschnje (Olexandrija)
 Dorf in der Oblast Lwiw, Rajon Stryj, Stadtgemeinde Stryj, siehe Podoroschnje (Stryj)
 Dorf in der Oblast Lwiw, Rajon Stryj, Siedlungsgemeinde Schurawno, siehe Podoroschnje (Stryj, Schurawno)

Siehe auch:
 Podoroschnoje